

Anno 
 997 o 997 a.C.

Codici 
 997 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hartwell, nella contea del Buckinghamshire, in Inghilterra

Matematica 
 997 – numero